Alexander Herrmann (kok) (1971), Duitse kok
 Alexander Herrmann (golfer) (1995), Duitse golfer
 Alexander Herrmann (goochelaar) (1844–1896), Franse goochelaar